Guinevere est la forme anglaise correspondant à Guenièvre en français. Elle est issue de l'anglo-normand Guinevere (développement d'un svarabhakti, c'est-à-dire d'un [e] intermédiaire dans le groupe /vr/ caractéristique de cette langue cf. D'Evreux > patronyme anglais Devereux, vrai > very, tous deux issus l'anglo-normand). C'est le prénom de la dame du roi Arthur. Il a pour forme anglaise modernisée Jennifer (voir ce nom).

Astronomie
C'est au titre du lien avec le roi Arthur qu'on a attribué ce nom à un astéroïde zénocroiseur : (2483) Guinevere (alors qu'existe déjà un astéroïde nommé selon la forme germanique du prénom (613) Ginevra) par Max Wolf.

Technologie
GUINEVERE est un prototype de réacteur nucléaire facilitant le retraitement des déchets de haute activité et à vie longue.

Spectacles

Télévision et cinéma
Guinevere (Guenièvre, l'autre légende), téléfilm australien féministe sur la légende d'Arthur réalisé en 1994 par Jud Taylor, avec Sheryl Lee et Donald Pleasance, sorti en France en vidéo en 1998
Guinevere film réalisé en 1999 par Audrey Wells avec Stephen Rea et Sarah Polley, sans aucun lien avec la légende arthurienne
Guinevere Jones, série télévisée (à propos d'une réincarnation de la reine Guenièvre), réalisée par Elizabeth Stewart en 2002
Guinevere est le nom du van des héros du film d'animation fantastique En avant.

Musique
Guinevere, chanson de Donovan sur l'album Sunshine Superman (1966)
Guinnevere, chanson de Crosby, Stills, Nash and Young sur l'album Crosby, Stills & Nash (1969)

Personnalités portant ce prénom
Guinevere Turner, actrice
Guinevere van Seenius, mannequin

Homonymie de titre